Manzil steht für:

 Manzil (Koranrezitation), Aufteilung des Korans in sieben gleich lange Teile
 Manzil (Sufismus), Stationen der spirituellen Erfahrung im Sufismus (vgl. maqām)

Siehe auch
 Manazil al-Qamar